Gernelle, commune française.
 François Gernelle (né en 1944), ingénieur informaticien français.
 Étienne Gernelle (né en 1976), journaliste français.